Марньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Марньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни